Кладово () — город на востоке Сербии, административный центр общины Кладово в Борском округе.

Город расположен на правом берегу Дуная, на противоположном берегу — румынский город Дробета-Турну-Северин. Неподалёку, во II—IV вв., существовал один из крупнейших мостов античности — мост Траяна, соединявший местность близ нынешнего Кладова и древнюю Дробету (Северин). В окрестностях города, выше по течению Дуная, у сужения его русла «Железные ворота» расположен национальный парк Джердап и гидроэлектростанция Джердап I.

Город дал название неудачной попытке большой группы евреев покинуть Европу в 1939 году (см. Транспорт Кладово).

Демография 
Население города по переписи 2002 года — 9142 человека, из них 7375 совершеннолетних жителей, средний возраст 38,2 лет (37,0 лет у мужчин и 39,3 года у женщин). Всего в городе 3155 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,9.

Этот город главным образом населён сербами.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 ИСТОРИЈА КЛАДОВА ,
  КЛАДОВО 1835—1965 

Населённые пункты Сербии